

Toponyme 
Pont Mercier peut désigner :

, 
 Pont Honoré-Mercier, un pont routier entre la réserve de Kahnawake et la ville de Montréal ;
 Pont Mercier, un pont routier de Matapédia.

Homonymie de toponyme